Lachesis – nome in lingua greca di Lachesi, una delle tre Parche
 Lachesis (genere) – genere di serpenti della famiglia dei Viperidi
 120 Lachesis – asteroide della fascia principale
 Lachesis Tessera – formazione geologica della superficie di Venere